Il singolare  dell'Aguascalientes Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Juan Sebastián Cabal ha battuto in finale Robert Farah 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Horacio Zeballos (secondo turno)
 Máximo González (quarti di finale)
 Carlos Salamanca (secondo turno)
 Facundo Bagnis (quarti di finale)

  Eduardo Schwank (semifinali)
  Víctor Estrella (primo turno)
  Roman Borvanov (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aguascalientes Open 2011